Securigera (rechtvleugelige), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Romaleidae
Securigera (plant), een geslacht van planten uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae)